Trancoso – località del Portogallo
 Trancoso – distretto nella municipalità di Porto Seguro nello stato di Bahia, Brasile
 Trancoso – municipio del Messico, nello stato di Zacatecas